Ringel steht für:
 Ringel (Lengerich), Ortsteil von Lengerich (Westfalen), Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Ringel (Bergbau), Maßeinheit im Bergbau
 Ringel, anderer Name für Ringakzent, diakritisches Zeichen

Ringel ist der Familienname folgender Personen: 
 Claus Michael Ringel (* 1945), deutscher Mathematiker
 Erwin Ringel (1921–1994), österreichischer Arzt und Individualpsychologe
 Ethan Ringel (* 1994), US-amerikanischer Automobilrennfahrer
 Franz Ringel (1940–2011), österreichischer Maler
 Gerhard Ringel (1919–2008), deutscher Mathematiker
 Gian-Piero Ringel (* 1976), deutscher Filmproduzent
 Guido Ringel (* 1968), deutscher Sportreporter
 Joachim Ringel (* 1942), deutscher Fußballspieler

 Julius Ringel (1889–1967), österreichisch-deutscher Offizier
 Karl Ringel (* 1932), deutscher Fußballspieler
 Marco Ringel (* 1977), deutscher Autor
 Max Ringel (1907–1992), deutscher Landrat
 Michael Ringel (* 1961), deutscher Journalist und Autor
 Sebastian Ringel (* 1976), deutscher Autor
 Sepp Ringel (eigentlich Josef Ringel; 1904–1944), österreichischer Maler und Grafiker 
 Walter Ringel (1888–1947), deutscher Jurist, Amtshauptmann und Landrat